Das Historische Centrum Hagen (HCH) im Stadtteil Eilpe von Hagen beherbergte von 1998 bis Mitte 2017 das Stadtmuseum, das Stadtarchiv, das Westfälische Musik- und Literaturarchiv sowie die Büros der Hagener Geschichtsvereine und Räume für Veranstaltungen. Es befand sich in einem ehemaligen Gebäudeteil der Kettenfabrik Wippermann. Es war damit der geschichtskulturelle Mittelpunkt Hagens und erlangte aufgrund seiner Wechselausstellungen und sonstigen Aktivitäten überregionale Bedeutung. Ende 2015 wurde das Stadtmuseum geschlossen. Es sollte im Herbst 2017 in der Nähe des Kunstquartiers  wieder eröffnet werden. Aktuell wird geplant, es 2021 dort anlässlich des 275-jährigen Stadtjubiläums mit neu konzipierter Ausstellung zu eröffnen. 2017 zog das Stadtarchiv aufgrund fehlenden Platzes und niedriger Mieten auf das Gelände des Wirtschaftsbetriebs Hagen. Somit hat das historische Zentrum als Ort faktisch aufgehört zu existieren.

Im Bereich der Archäologie betreut das Historische Centrum Hagen unter anderem die Erforschung und Ausgrabung der Blätterhöhle mit bedeutenden Überresten steinzeitlicher Menschen.

Im Oktober 2005 wurde im Historischen Centrum die ständige Ausstellung zur Geschichte der Stadt Hagen eröffnet. Die umfangreiche Präsentation umfasst einen Rundgang durch die Geschichte der Stadt seit dem Mittelalter bis zur Gegenwart. Ausgestellt werden nicht nur exzellente und auch überregional bedeutende Exponate. Auch die ausgefeilte Multimedia-Ausstattung, die ein Bild-, Ton- und Informationsarchiv enthält und in der Ausstellung auf Terminals abrufbar ist, zählt in Nordrhein-Westfalen zu einer der besten Museumspräsentationen.

Das zugehörige Stadtarchiv verwahrt die historischen Bild- und Schriftquellen aus der Stadt und Region. Darunter befindet sich unter anderem mit mehr als 250.000 Bildnegativen und Fotografien, eine Bibliothek mit rund 25.000 Büchern, zum Teil auch bibliothekarische Rara-Bestände, die bis in das späte 15. Jahrhundert zurückreichen, sowie seltene Noten- und Schriftenblätter vom 14. bis 19. Jahrhundert. Zu den Museumsbeständen gehört unter anderem die Porzellansammlung Laufenberg-Wittmann, die seltene Service vom frühen 18. Jahrhundert an enthält. Eine Münz- und Medaillensammlung mit rund 65.000 Einzelstücken runden die Depotbestände ab.

Im Wasserschloss Werdringen, einer Burganlage aus dem 13. Jahrhundert, unterhält das Historische Centrum seit November 2004 eine Außenstelle – das Museum für Ur- und Frühgeschichte. Die überregionale, auf das nordwestliche Sauerland ausgerichtete Schausammlung zählt zu den wichtigsten geologischen und archäologischen Museen in Nordrhein-Westfalen und erreicht sehr hohe Besucherzahlen. Besonders beliebt sind die vielfältigen museumspädagogischen Programme für Schulklassen, Kinder und Jugendlichen sowie Erwachsenen.

Im Internet betreibt das HCH mit Historisches Centrum Online (HCO) eines der größten und ältesten (seit 1994!) lokal- und regionalgeschichtlichen, allgemein historischen und museumsfachlichen Angebote Deutschlands mit Portalfunktion. Das HCO ist international vernetzt und kooperiert mit wichtigen Institutionen, wie die Humboldt-Universität in Berlin, dem Deutschen Museumsbund, dem Internationalen Museumsrat und dem H-Net. Darüber hinaus hostet das Historische Centrum im internationalen Netzwerk der Virtual Library die Kataloge und Informationsportale Zeitgeschichte, Frühe Neuzeit und Museen.

Ein wichtiges Aufgabenfeld der Museumspädagogik des Historischen Centrums bildet die Projektarbeit mit Schülern, die im Rahmen von Wechselausstellungen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden (so etwa die Präsentation Schule@Museum in den Jahren 2011 und 2012).

Das Historische Centrum Hagen gehört seit 2012 zum Fachbereich Kultur, der von Tayfun Belgin geleitet wird. Für die Museen und Archive ist Ralf Blank zuständig.

Anschrift 
 Historisches Centrum Hagen, Eilper Straße 71–75, 58091 Hagen

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Historischen Centrums
 Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdingen
 museum-digital: westfalen: Objekte aus dem Stadtmuseum Hagen

Einzelnachweise 

Museum in Hagen
Hagen
Geschichte Westfalens
Route der Industriekultur (Hagen)